Пионерская — название объектов в честь Пионерского движения.

Станции метро и скоростного трамвая 
 «Пионерская» — станция Волгоградского метротрама.
 «Пионерская» — название до 1993 станции «Лесная» в Киеве.
 «Пионерская» — в Москве.
 «Пионерская» — в Санкт-Петербурге.

Железнодорожные станции 
 Пионерская — платформа Белорусского направления Московской железной дороги.
 Пионерская — платформа Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги.
 Пионерская — станция Малой Московской железной дороги.
 Пионерская — станция Малой Донецкой железной дороги.
 Пионерская — остановочный пункт Башкирского региона Куйбышевской железной дороги.
 Пионерская — название до 1991 станции Юность Уфимской детской железной дороги

Прочее 

 Пионерская — советская антарктическая станция.
 Пионерская — пещера, расположенная в Гудаутском районе Абхазии, на Южном склоне Бзыбского массива.

См. также 
 Пионеры — станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
 «Пионерская зорька»
 «Пионерская правда»
 Пионерская площадь
 Пионерская улица